Ludwig Strauss kan syfta på:

* Ludwig Strauss (1835–1899), österrikisk-ungersk violinist
 Ludwig Strauss (1892–1953), tysk-israelisk litteraturvetare